Диверс — фамилия. Известные носители:
 Диверс, Гейл
 Диверс, Джейкоб